Montgai kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montgai (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Montgai (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar